Алекса́ндр Оса́дчий:
 Осадчий, Александр Петрович (1907—1981) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Осадчий, Александр Филиппович (род. 1947) — украинский композитор.
 Осадчий, Александр Николаевич (1975—1996) — российский хоккеист.